Спра́га — сильне бажання пити, жага; фізіологічне відчуття сильної потреби в воді. Потреба споживати воду є однією з основних біологічних потреб живих організмів.
 Волюметрична спрага — викликається зменшенням в тілі кількості позаклітинної рідини.
 Осмометрична спрага — викликається підвищенням відносного осмотичного тиску позаклітинних рідин, який викликаний втратою клітинних рідин.

Фільми 

 «Спрага» () — шведський фільм режисера Інгмара Бергмана ()
 «Спрага» () — радянський фільм режисера Євгена Ташкова ()
 «Спрага» () — австралійський фільм жаху 1979 р. Рода Харді.

Інше 

 Спрага — в переносному значенні означає сильну жадобу до чого-небудь.

Джерела 
 Великий тлумачний словник сучасної української мови онлайн